SEALS ist Abkürzung für:
 Swiss Electronic Academic Library Service, schweizerische Internetplattform
 United States Navy SEALs, US-Marineeinheit

Seals ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Seals (1948–2009), US-amerikanischer Country- und Softrock-Sänger, -Musiker und Songwriter
 Jim Seals (1941–2022), US-amerikanischer Sänger und Musiker; siehe Seals & Crofts
 Melvin Seals (* 1953), US-amerikanischer Musiker
 Ricky Seals-Jones (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Son Seals (1942–2004), US-amerikanischer Blues-Musiker

seals steht für:
 die englische Bezeichnung für Robben (Pinnipedia)

Siehe auch:
 Navy Seals (Begriffsklärung)
 Seales
 Seal (Begriffsklärung)

Abkürzung